Појам Костешти може да се односи на:

 Костешти – град у Румунији;
 Костешти (Молдавија) – град у Молдавији.